Джордж Бурнутян (, ; 25 сентября 1943, Исфахан — 22 августа 2021) — американский . Считается одним из мировых авторитетов по новой истории Восточной Армении и Закавказья (1400—1900), Южной Азии, Центральной Азии, России, Австралии и Южной Америки. Автор нескольких статей энциклопедии «Ираника».

Биография 
Родился в Исфахане в семье персидских армян; окончил Институт Андишеха (Дон Боско) в Тегеране, после чего уехал для продолжения образования в США. Учился у д-ра Ричарда Ованнисяна и Амина Банани в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, получив там последовательно бакалаврский (Армянская община Исфагана в XVII веке, 1970 год), магистерский (Повышение национального и политического самосознания среди армянских, грузинских и тюрко-татарских народов и их роль в русской революции 1905—1907 годов, 1971 год) и докторский дипломы (Восточная Армения накануне русского завоевания, 1976 год).

Является старшим профессором истории в . Автор многочисленных книг по истории Армении. Преподавал историю Армении в Колумбийском, Тафтском, Нью-Йоркском университетах, Государственном университете Нью-Джерси, Университете Коннектикута, Рамапо колледже и Глендейльском колледже.

Джордж Бурнутян был большим любителем путешествий. Увлекался классической музыкой и кино, по которым также писал статьи. Кроме английского, свободно владел 5 языками: персидским, армянским, русским, пушту и таджикским, работал с документами на польском, турецком, французском, арабском и азербайджанском языках.

Публикации

Книги 
 «From the Kur to the Aras. A Military History of Russia’s Move into the South Caucasus and the First Russo-Iranian War, 1801—1813». Brill, 2021. ISBN 978-90-04-44515-4
 From the Kur to the Aras: A Military History of Russia’s Move into the South Caucasus and the First Russo-Iranian War, 1801—1813, Brill, 2020.
 A Concise History of the Armenian People (7th printing, 2018) Mazda Publishers
 Tarikh-e mokhtasar-e Maredom-e Armani. Persian Translation of a Concise History of the Armenian people. Tehran, 2019.
 Armenia and Imperial Decline: The Yerevan Province, 1900—1914. Routledge, 2018.
 The 1820 Russian Survey of the Khanate of Shirvan, Gibb Memorial Series, Cambridge, 2016. Topic: A primary Source on the Demography and Economy of an Iranian Province Prior to its Annexation by Russia.
 The 1819 Russian Survey of the Khanate of Sheki, Mazda Pub. 2016. Topic: A Primary Source on the Demography and Economy of an Iranian Province Prior to its Annexation by Russia.
 The 1829—1832 Russian Surveys of the Khanate of Nakhichevan, Mazda Pub. 2016. A A Primary Source on the Demography a\nd Economy of an Iranian Province prior to its Annexation by Russia.
 Arumenia-jin no-Rekishi, Japanese Translation of A Concise History of the Armenian People, Tokyo, 2016
 From Tabriz to St. Petersburg: Iran’s Mission of Apology to Russia in 1829. Mazda Pub, April 2014
 A History of the Armenian People: Prehistory to 1500 Ad (1993) Mazda Publishers
 The 1823 Russian Survey of the Karabagh Province: A Primary Source on the Demography and Economy of Karabagh in the Early 19th Century. 2011, 467pp. Second edition, 2012.
 Mawgez Tarikh al-Sha`b al-Armani. Arabic translation of A Concise History of the Armenian people, Cairo, 2012
 Hay Zhoghovrdi Hamarod Patmut`yun. Armenian translation of A Concise History of the Armenian People, Yerevan, 2012
 Kratkaia istoriia armianskogo naroda (Russian translation of A Concise History of the Armenian People, Yerevan, 2014.
 Ermeni Tarihi. Turkish Translation of A Concise History of the Armenian People. Aras Yayincilik: Istanbul, 2011 & 2016.
 Arak`el of Tabriz: Book of History (One-volume revised edition) [2010], xiii+637 cloth.
 A Brief History of the Aghuank` Region, 1702—1723 (Esayi Hasan Jalaleants`) [2009]. History of Ganje and Karabagh by Catholicos Esayi. xi+125 paper. Topic: History/Armenia, Iran, Azerbaijan.
 Jambr (Simeon of Erevan) [2009]. History of the Armenian Church to 1780 by Catholicos Simeon of Erevan. xv+519 paper.
 The Travel Accounts of Simeon of Poland (2007). Travel journal of an Armenian from Poland to Italy, Egypt, Syria, Holy Land, and Turkey. xiv+373, paperback.
 Historia Sucinta del Pueblo Armenio (2007). Spanish translation of A Concise History of the Armenian people ix+505, paper. Buenos Aires.
 Tigranes II and Rome (2007). English translation of H. Manandyan’s classic work. xi+202, paper. Topic: History/Iran, Armenia and Rome in the first century BC.
 The History of Vardapet Arak`el of Tabriz (2 vols.), 2005—2006. xix+1-280; xx+281-619, paperback. [The most important primary source on the political and socioeconomic conditions of the territory of Armenia in the 17th century — Critical Text.]
 Two Chronicles on the History of Karabagh (2004), by Mirza Adigozal Beg and Mirza Yusuf. xvi+298, paper. Topic: History/Armenia, Iran, Azerbaijan.
 The Chronicle of Deacon Zak`aria of K`anak`er (2004), Chronicle of the Abbot of Hovhannavank Monastery on the condition in Armenia.xii+359, paper. Topic: History/Armenia, Iran, Georgia.
 The Journal of Zak`aria of Agulis (2003), journal of an Armenian silk merchant from Armenia who traveled to Europe via the Ottoman Empire. vii+243, paper. Topic: History/Armenia, Iran, Georgia, Ottoman Empire.
 A Concise History of the Armenian People (various editions). 2002—2012. ix+521, paper and cloth.
 Armenians and Russia: A Documentary Record, 1626—1796 (2001) OOP. Documents from the Archives of Russia, Armenia, and Georgia. xiv+512, cloth. Topic: History/Russia, Iran, Armenia, Georgia, Azerbaijan.
 History of the Wars, 1721—1738 (1999) by Abraham of Erevan. vi+111, paper.Topic: History/Iran, Armenia, Ottoman Empire, Afghanistan.
 The Chronicle of Abraham of Crete (1999) by Catholicos Abraham of Crete. vi+190, cloth. Critical Text. Topic: History/Iran-Armenia.
 Russia and the Armenians of Transcaucasia: A Documentary Record, 1797—1889 (1998): Documents from the Archives of Russia, Armenia, and Georgia. xv+578, cloth.
 A History of the Armenian People, Vol. II: 1500 to the Present (1994). viii+237, paper. Reprinted with corrections 1996, revised third edition 1998. OOP. Used as main text at a number of universities.
 A History of Qarabagh (1994) Mirza Jamal Javanshir. vi+157+62, cloth. (includes facsimile of original manuscript), OOP.
 A History of the Armenian People, Vol. I: Pre-History to 1500 A.D. (1993). xviii+174, paper. Reprinted with corrections in 1995, third edition 1997. OOP. Used as the main textbook at UCLA, Rutgers, Tufts, CSU-Fresno etc. Topic: History/Armenia.
 The Khanate of Erevan under Qajar Rule, 1795—1828. Persian Studies Series, number 13, Bibliotheca Persica, Iran Center, Columbia University, New York, 1992, pp. xxvii+355, cloth. OOP.
 Eastern Armenia in the Last Decades of Persian Rule, 1807-1828. Studies in Near Eastern Culture and Society, number 5, Von Grunebaum Center, UCLA, Undena, 1982, pp. xxii+290.

Статьи 
  (копия)

Примечания

Ссылки 
 IONA School of Arts and Science, Department of History — Faculty: George Bournoutian  
 Mazda Publishers George A. Bournoutian History Chronicle of Abraham of Crete.

Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Авторы энциклопедий и словарей
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Коннектикутского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета